Who Can You Trust? — дебютный студийный альбом британской трип-хоп группы Morcheeba, выпущенный в 1996 году.

Список композиций 
 «Moog Island»
 «Trigger Hippie»
 «Post Houmous» — Instrumental
 «Tape Loop»
 «Never an Easy Way»
 «Howling»
 «Small Town»
 «Enjoy the Wait» — Instrumental
 «Col»
 «Who Can You Trust?» — Instrumental
 «Almost Done»
 «End Theme» — Instrumental

Ссылки 
 Who Can You Trust на discogs.com

Дебютные альбомы 1996 года
Альбомы стиля трип-хоп
Who Can You Trust